Gisela van Bourgondië (950-1006), hertogin van Beieren en de moeder van Hendrik II van het Heilige Roomse Rijk
Gisela van Bourgondië (1075-1133), dochter van Willem I van Bourgondië en Stephania van Longwy-Metz